Sandsjötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sandsjötjärnen, Västergötland, sjö i Ale kommun, 
Sandsjötjärnen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun, 
Sandsjötjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (4,89 ha)
Sandsjötjärnen, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (10,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn